Il Casteggio è un vino DOC rosso la cui produzione è consentita nella provincia di Pavia. È stato riconosciuto come DOC con DM 03/08/2010.
In precedenza era considerato una varietà dell'Oltrepò Pavese rosso; rispetto al generico rosso si distingueva per la particolare rinomanza, ribadita dal disciplinare particolarmente rigoroso. Inoltre rispetto al rosso Oltrepò è stato parzialmente modificato l'uvaggio in modo da tener conto della tradizione locale che dà maggiore spazio al vitigno Barbera.

L'area di produzione è circoscritta ai comuni di Casteggio, Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste.

Può essere commercializzato nelle tipologie Casteggio e Casteggio riserva.

Caratteristiche sensoriali 
colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con
l'invecchiamento.
all'olfatto: profumo intenso, etereo, delicato.
al gusto: secco, corposo, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Note

Voci correlate
 Oltrepò Pavese (zona vitivinicola)

Vini DOC della provincia di Pavia
Casteggio